Andrija Mohorovičić – geofisico croato
 8422 Mohorovičić – asteroide del sistema solare
 Discontinuità di Mohorovičić – fenomeno geologico